Ел Торуно има више значења:

 Ел Торуно (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Торуно (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику